Bávo může znamenat:

 slangové označení pro BMW
 Svatý Bavo

Podobné názvy 
 Čávo – slangově frajer (z cikánského 'kluk')
 Fávo – slangové označení pro Škodu Favorit